Etxeberri est un nom d'origine basque et peut faire référence à :

Toponymes 

 Etxeberri est un concejo situé dans la commune d'Arakil de la communauté forale de Navarre.
 Etxeberri est un quartier à Hernani au Guipuscoa
 Etcheberriko-Kharbia est une grotte datant du Paléolithique supérieur ayant des peintures rupestres qui ornent ses parois. Le site situé à Camou-Cihigue a été classé aux monuments historiques en 1952.

Voir aussi 
 Etxe
 Etxeberri (patronyme)
Toponymie basque